Los teriformes (Theriiformes) son una subclase de mamíferos; ha sido empleada por McKenna y Bell (1997) para clasificar a todos los mamíferos salvo los actuales monotremas (subclase Prototheria) y sus ancestros.

En ella, los mismos autores incluyen tres infraclases, de las cuales dos no tienen en la actualidad especies vivas:
Infraclase Allotheria - (Marsh, 1880) 
Infraclase Triconodonta - (Osborn, 1888) 
Infraclase Holotheria - (Wible et al., 1995)

Véase también 
 Taxonomía de los mamíferos
 Theria

Enlaces externos 
Mikko's Phylogeny Archive - Mammalia '''
 Taxonomicon - Theriiformes

Theria